Platonov je priimek več oseb:
 Andrej Platonov, sovjetski pisatelj
 Semjon Pavlovič Platonov, sovjetski general

Glej tudi 
 Platonov (drama)

Ruski priimki